Jan Donimirski (1847–1929) – ziemianin, działacz polityczno-społeczno-gospodarczy
 Jan Piotr Donimirski-Brochwicz (1888–1938) – porucznik 17 pułku ułanów, odznaczony Krzyżem Oficerskim OOP i Medalem Niepodległości, tajny szambelan papieski, prezes Pomorskiego Towarzystwa Rolniczego
 Jan Donimirski (1898–1974) – porucznik 17 pułku ułanów, kawaler Virtuti Militari

Przypisy